Reiljan ist der Familienname von:

 Janno Reiljan  (1951–2018), estnischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Villu Reiljan (* 1953), estnischer Politiker